David Petrosyan (1980) – calciatore armeno 
David Petrosyan (1992) – calciatore armeno